— создана в 1971 году. В 1978 году раскололась на прокитайский Союз коммунистической борьбы и проалбанскую Вольтийскую революционную коммунистическую партию.
 Вольтийская революционная коммунистическая партия — создана в 1978 году.
  — создан в сентябре 1979 в результате откола от Вольтийской коммунистической организации. Распалась в 1981 году, в 1983 восстановлена как  (в 1990 переименован в Партию социал-демократии).
  — создан в феврале 1987 года в результате откола от Союза коммунистической борьбы — восстановленного. В 1991 году переименован в Партию социального прогресса.
  — создана в 1983 году в результате выхода из Вольтийской революционной коммунистической партии сторонников Томаса Санкары. В апреле 1989 раскололась на две группы, одна из которых вошла в Организацию за народную демократию — Движение труда, вторая — в Движение за социалистическую демократию.
  — создан в августе 1984 года. В 1989 году стала сооснователем Организации за народную демократию — Движения труда.